Stijn Streuvels
 Frank Lateur (verzamelaar; niet dezelfde als Stijn Streuvels), verzamelaar van in de collectie Images Musicales bijeengebrachte geïllustreerde bladmuziek